Latrobe (Pennsylvania), plaats in Pennsylvania, Verenigde Staten
Latrobe (Tasmanië), plaats in Tasmanië, Australië
Latrobe Council, Local Government Area in Tasmanië, Australië
Latrobe City, Local Government Area in Victoria, Australië